Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Banka Koper Slovenia Open) van 2010 vond plaats van 19 tot en met 25 juli 2010 in de Sloveense plaats Portorož. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

In het enkelspel versloeg de ongeplaatste Russin Anna Tsjakvetadze in de finale de eveneens ongeplaatste Zweedse Johanna Larsson in twee sets. Het was de achtste enkelspeltitel in de carrière van Tsjakvetadze.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Maria Kondratjeva en Vladimíra Uhlířová het toernooi nadat zij in de, op zaterdag 24 juli gespeelde, finale het ongeplaatste koppel Anna Tsjakvetadze en Marina Erakovic wisten te verslaan na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Portoroz 2010
Portoroz